1291 км, 1291-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Казарма 1291 км — населённый пункт в составе Верещагинского городского округа в Пермском крае.
 1291 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога, Астраханская область. Код 618141.